Julien Bessonneau peut désigner :

 Julien Bessonneau (1842-1916), industriel français ;
 Julien Bessonneau (1880-1960), industriel et homme politique français, fils du précédent.